

Обердорф-ім-Бургенланд — громада в Австрії

Обердорфф — муніципалітет у департаменті Мозель
 Обердорф — колишній муніципалітет у департаменті Верхній Рейн
 Обердорф-Спакбак — муніципалітет у департаменті Нижній Рейн

Обердорф — громада в кантоні Базель-Ланд
 Обердорф — громада в кантоні Золотурн
 Обердорф — громада в кантоні Нідвальден